Torma József (1801–1864) történész, régész, politikus, jogász
 Torma József (1943–2000) turkológus, néprajzkutató, műfordító